

Geografia 
Dala – città della provincia di Lunda Sud (Angola)
Dala – gewog del distretto di Chukha (Bhutan)
Dala – area ad amministrazione locale nello stato di Kano (Nigeria)
Dala – fiume del canton Vallese, affluente del Rodano (Svizzera)

Moneta 
Dala, la Moneta delle Hawaii tra il 1847 e 1898.

Musica 
Dala – gruppo musicale folk canadese

Altro 
 Dala Vladim – vampira nemica di Batman